

Personen 
 Alfredo Espino 
 Gabriela Espino
 Héctor Espino 
 Manuel Espino 
 Martín Torrijos Espino
 Miguel Ángel Espino

Plaatsen 
  Plaats in Puerto Rico Espino (Puerto Rico)